Een verkeersweg:
N294 (België)
N294 (Nederland), zie Provinciale weg 294
N294 (Zwitserland)